Hydrus peut faire référence à plusieurs domaines :
 Hydre mâle (constellation) ;
 Hydrus, une créature mythique médiévale ;
 Hydrus (logiciel) ;
 SS hydrus.